Дудін В'ячеслав Вікторович (1949—2018) — український художник декоративної кераміки та скла.
 Дудін Лев Володимирович (1910—1984) — журналіст та редактор колаборантських видань у Києві (1941—1942), автор спогадів про життя в окупації.
 Дудін Леонід Микитович (1916—1970) — радянський офіцер, учасник німецько-радянської війни. Герой Радянського Союзу.
 Дудін Михайло Олександрович (1916—1993) — російський радянський поет і перекладач. Герой Соціалістичної Праці.
 Дудін Самійло Мартинович (1863—1929) — український етнограф-фотохудожник, живописець, мистецтвознавець.
 Дудін Юрій Іванович (1906—1976) — радянський партійний і державний діяч, постійний представник Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР.

 Дудін — село в Чехії.